Grünhorn heißen folgende geographische Objekte:
Berge:
Gross Grünhorn, 4044 m, in Berner Alpen im Kanton Wallis
Klein Grünhorn, 3913 m, Nebengipfel des Gross Grünhorns, Wallis
Grünhorn (Allgäuer Alpen), 2039 m, in den Allgäuer Alpen in Vorarlberg